

Die Liste der Personenbahnhöfe in Bayern führt sämtliche Personenbahnhöfe und -halte­punkte in Bayern auf, die im Fahrplanjahr 2021 im Regelverkehr bedient werden.

Legende 
Die Liste ist wie folgt unterteilt:
 Name: Hier wird der aktuelle Name des Bahnhofs oder Haltepunkts gemäß dem Betriebsstellenverzeichnis angegeben. Existiert zum Bahnhof ein Wikipedia-Artikel, so ist dieser verlinkt.
 Landkreis/Stadt: Diese Spalte führt den Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt auf, in dem sich der Halt befindet. Es wird dabei lediglich das Kürzel, wie es bei Kfz-Kennzeichen angewendet wird, verwendet. Im Einzelnen sind dies die folgenden Landkreise und Städte:

 Verkehrsverbund: Das Land Bayern wird, allerdings nicht flächendeckend, durch 12 Verkehrsverbünde erschlossen:
 Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV)
 Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING)
 Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV)
 Regensburger Verkehrsverbund (RVV)
 Salzburger Verkehrsverbund (SVV)
 Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB)
 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN)
 Verkehrsgemeinschaft Rottal-Inn (VGRI)
 Verkehrsgemeinschaft Landkreis Cham (VLC)
 Verbundtarif DonauWald (VDW)
 VerkehrsunternehmensVerbund Mainfranken (VVM)
 Verkehrsverbund Tirol (VVT, nur im Transit Mittenwald – Garmisch-Partenkirchen – Griesen)
 Kategorie: Die Spalte zeigt die  Preisklassen der Stationen der DB Station&Service mit Stand vom 1. Januar 2021 sowie von DB RegioNetz mit Stand vom 1. Januar 2020 und schließt die Bahnhöfe privater Betreiber nicht mit ein.
 Die fünf nachfolgenden Spalten geben an, von welchen Zuggattungen die Halte jeweils bedient werden. Die einzelnen Kürzel beziehen sich auf die Gattungen der Deutschen Bahn sowie vergleichbaren Zuggattungen anderer Betreiber:
 ICE – Intercity-Express und EuroCity-Express
 IC – Intercity und EuroCity
 RE – Interregio-Express und Regional-Express
 RB – Regionalbahn
 S – S-Bahn
 Strecke – Diese Spalte gibt die anliegenden Eisenbahnstrecken an. Dabei werden lediglich die Strecken genannt, die auf diesem Abschnitt noch in Betrieb sind.
 Anmerkungen – In dieser Spalte werden sonstige Anmerkungen, die nicht aus den restlichen Spalten hervorgehen, angegeben. Dies betrifft vor allem den Betreiber (EIU) oder den Hinweis auf saisonalen Verkehr.

Bahnhofsübersicht

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Weblinks 

 Stationsdatenbank der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mit Informationen zu Bahnstationen in Bayern
 Stationsoffensive für das Bahnland Bayern der Bayerischen Eisenbahngesellschaft mit neu gebauten und geplanten Bahnstationen in Bayern

Einzelnachweise 

!Personenbahnhöfe
Bayern